Эль-Ромераль — муниципалитет в Толедо
 Эль-Ромераль (дольмен) — крупная гробница бронзового века в округе Антекера